Das Damendoppel der Australian Open 1975 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Evonne Goolagong und Peggy Michel. Das Finale bestritten Evonne Goolagong und Peggy Michel gegen Margaret Court und Olga Morosowa, das Goolagong und Michel in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1975